Sekulić [sékulić] je priimek več oseb (črnogorsko, srbsko Секулић):

 Aleksandar Sekulić (1937—2009), srbski književnik
 Aleksander Sekulić (*1978), slovenski košarkarski trener
 Ante Sekulić (1920—2016), hrvaški književnik, jezikoslovec in kulturni zgodovinar
 Bajo Sekulić (1913—1942), črnogorski narodni heroj
 Blagota Sekulić (*1982), črnogorski košarkar
 Branislav Sekulić (1906—1968), srbski nogometaš, nogometni trener in pedagog
 Dara Sekulić (1930—2021), srbska pesnica
 Goga Sekulić (*1977), črnogorska turbo folk pevka
 Isidora Sekulić (1877—1958), srbska književnica
 Luka Sekulić (*1987), črnogorski vaterpolist.
 Nikola Sekulić (1911—2002), hrvaški pravnik, sodnik, politik in častnik, narodni heroj
 Radislav Sekulić (*1985), črnogorski nogometaš
 Radoje Sekulić (*1914), črnogorski general
 Sava Sekulić (1902—1989), srbski slikar naivec
 Vujadin Sekulić (1921—1941), srbski komunist in partizan